O América Futebol Clube foi um clube de futebol brasileiro, sediado em Sobradinho, no Distrito Federal. Disputava o campeonato brasiliense. Disputou o campeonato no ano de 1973.

Clubes de futebol extintos de Sobradinho (Distrito Federal)
Clubes de futebol fundados em 1972
Fundações no Distrito Federal em 1972